(90482) Орк  — крупный транснептуновый объект из пояса Койпера, вероятно является карликовой планетой.
 Оркус (журнал) — один из наиболее известных журналов, ориентированных на представителей готической субкультуры, издающийся в Германии.
 Оркус (пещера) — расположена в Абхазии, Гудаутском районе, на Бзыбском хребте.
 Оркус (мифология) — римский бог смерти.